Prunelle steht für 

 Braunelle, Pflanze der Pflanzengattung Prunella; siehe Braunellen (Pflanzengattung)
 insbesondere die Kleine Braunelle
 die auch Prünelle genannte Kriechen-Pflaume
 Clément François Victor Gabriel Prunelle (1777–1853), französischer Politiker und Arzt

Siehe auch:
 Braunellen (Vogelgattung)